Сауселье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 45,99 км². Население — 370 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
 Página web de Saucelle
 Embalse de Saucelle

Муниципалитеты Саламанки